Aiona Santana (31 de diciembre de 1999, Lovaina, Bélgica), es una cantante, compositora y modelo canadiense-venezolana. 

Representó a Ottawa en el Miss Universo Canadá y obtuvo el título de Miss Eco Teen Canadá. Ha sido reconocida en los Latin Awards Canada como "Mejor artista nuevo" en 2020, además de múltiples nominaciones en 2022.

Biografía 
Vocalista y compositora con una Licenciatura de Música en Voz, con un Minor en Gestión de las Artes, bailarina, modelo, cantante, actriz, filántropa y fundadora de la organización canadiense sin fines de lucro «The Vision Movement».

Carrera artística 
Aiona conoció los géneros de la música latina desde una edad temprana. El apoyo de sus padres la llevó a seguir desde muy joven clases de teoría musical, canto, piano, guitarra, danza y actuación para expresar su pasión por las artes. Posteriormente, se matriculó en una escuela secundaria especializada en artes y estudió una Licenciatura de Música en Voz y una especialización en Gestión de las Artes en la Universidad de Carleton. Actuando en numerosos festivales locales, concursos y eventos en todo el mundo desde la edad de 7 años. Desde 2018 incursionó oficialmente en la música.

Como modelo 
Participó en Miss Canadá Latina 2018 donde terminó como cuarta finalista. En 2019, compitió en Miss Universe Canada 2019, donde recibió el título de Miss Eco Teen Canada 2019 y compitió en Miss Eco Teen International en Egipto en noviembre, donde ganó la categoría Best in Resorts Wear durante la competencia celebrada en Swiss Inn Resort Dahab.

Compitió en Miss Mundo Canadá 2019, donde se convirtió en la primera ganadora del 'Head-to-Head Challenge'. Terminó en el top 3 en la competencia de Talento, en el Top 6 entre el proyecto Beauty with a Purpose, y se ubicó en el Top 8 en general en la noche final.

Aiona Santana representó a Canadá en la edición inaugural de Miss Glamour International en 2021, ya que fue coronada Miss Glamour International Canada 2021 el 23 de diciembre de 2021. Fue portada de la revista Now! en septiembre de 2022.

Como cantante 
En 2020, Aiona Santana lanzó su primer disco Invicta Pt. 1, donde colaboró ​​con artistas de Hip Hop como NTHN y Marty Party. Este álbum presenta una fusión de sonidos de música latina urbana, así como elementos de música pop. En noviembre, Aiona Santana y NTHN lanzaron «Psycho» de su EP Invicta Pt. 2.  Al año siguiente lanzó su primera grabación totalmente en idioma inglés, una melodía pop titulada "In My Feels".

Fue invitada del evento de CBC Music Ottawa llamado: ‘Project Give’ un evento de recaudación de fondos para un banco de alimentos en la ciudad de Ottawa, Canada. El evento fue estrenado en vivo en todo el país a través de emisora de CBC Music Ottawa y Aiona canto un set acústico.

Después de este lanzamiento, Aiona fue nominada por sus canciones «Sin Ti» y «Diosa» para los Latin Awards Canada, durante 2 años consecutivos y ganó los premios a "Mejor Artista Nuevo - Revelación del Año". La gala de premios tuvo lugar en Montreal, Canadá. Entre ganadores de esta gala, se gestó la colaboración Mentiras junto a Landy García.

Su canción «Fronteo», logró un millón de visualizaciones al pasar 4 días de su publicación. Fue escrita y producida en colaboración con Raniero Palm. Su siguiente sencillo «La Santa», llegó a entrar en las listas de reproducción de España. Ese año también sería incluida en el CBC Music's Toyota Searchlight 2022, top 100 de artistas con mayor proyección de Canadá.

En 2023, fue anunciado por los Latin Awards Canada, que la artista está nominada en seis categorías: Autor Compositor del Año por su canción «La Santa», Canción Urbana del Año por su colaboración en «Mentiras» con Landy Garcia y Many Sparks, Mejor Canción Pop Urban Fusión por «La Santa», Dúo o Grupo Urbano por su colaboración con Landy García, Artista del Público (Voto Popular), y Mejor Video Musical por «La Santa» y «Fronteo».

Discografía

Álbumes de estudio 

 2020: Invicta

EP 
 2020: Invicta Pt. 1
 2020: Invicta Pt. 2

Filmografía 
2019: Homekilling Queens como Concursante de regreso a casa

Premios y reconocimientos 

 2019: Miss Eco Teen Canadá en Miss Universo Canadá
 2020: Latin Awards Canada “Mejor Nueva Artista” – “Artista Revelación del Año”

Referencias

Enlaces externos 
 Página web oficial
 
 
 
 

Cantantes femeninas de Venezuela
Nacidos en 1999
Cantautores de Venezuela
Compositores de Venezuela
Cantantes de Venezuela